Plusieurs clubs sportifs américains basés à Long Island, dans l'État de New York, portent le nom de Ducks de Long Island ; on compte parmi ceux-ci :
 les Ducks de Long Island, équipe de hockey sur glace qui a évolué en Eastern Hockey League entre 1959 et 1973 ;
 les Ducks de Long Island, équipe de baseball évoluant dans l'Atlantic League depuis 2001 ;
 les Ducks de Long Island, équipe de basket-ball ayant évolué en Eastern Basketball Association.